Аретий — святой мученик Римский. День памяти — 4 июня.

Святой Аретий (Aretius), или Арегий (Aregius) вместе со св. Дакианом (Dacian) был замучен в Риме, о чём сообщается в мартирологах. Были похоронены в катакомбах на Аппиевой дороге в Риме. Иных сведений о них нет. Вместе с ними поминают святого Пикта (Pictus).

Ссылки 
 Aretuis and Dacian
 St Aretiuis

Римские святые
Святые по алфавиту
Христианские мученики
Католические святые